Marceline kan syfta på:

Geografi
 Marceline, Missouri

Personer
 Marceline Day, amerikansk skådespelare
 Marceline Desbordes-Valmore, fransk författare
 Marceline Loridan-Ivens, fransk filmregissör och författare
 Marceline Schopman, nederländsk TV-programledare